Алекса́ндр Влади́мирович Кали́тов (; ) — украинский футболист, защитник и полузащитник клуба «Нива» (Винница)

Игровая карьера 
Воспитанник ДЮСШ № 11 (Одесса). Весной 2011 года выступал в любительском чемпионате Украины за южненский «Реал-Фарм», в составе которого дебютировал 27 апреля 2011 года в матче против «Торпедо» (Николаев) (1:2). Всего за «Реал Фарм» провёл 5 игр в чемпионате ААФУ. С апреля 2012 года играл за молодёжную команду ФК «Одесса-2» в высшей лиге чемпионата Одессы. С июня 2012 года играл защищал цвета ФК «Одесса» в первой лиге чемпионата Украины. В профессиональном футболе дебютировал 14 июля 2012 года в матче одесситов против донецкого «Олимпика», выйдя на поле в стартовом составе. Быстрый, настырный, не боящийся борьбы и спортивной агрессии 19-летний крайний хав с первых туров выиграл борьбу за место в основе и в итоге поучаствовал во всех матчах летне-осенней части чемпионата.

В 2013−2014 годах провёл 25 игр в молодёжном составе донецкого «Металлурга». В феврале 2015 года стал футболистом одесского «Черноморца».

8 марта 2015 года провёл первый поединок в украинской Премьер-лиге, выйдя во втором тайме матча против луцкой «Волыни» вместо Артёма Филимонова. Уже в третьем матче за новый клуб футболист получил повреждение ноги, из-за которого выбыл из строя на полтора месяца. После восстановления от травмы до конца сезона играл преимущественно в молодёжной команде «моряков».

23 августа 2017 года перешел в одесскую «Реал Фарму».

23 июля 2019 года вернулся в винницкую «Ниву».

Стиль игры 
В апреле 2015 года Валентин Полтавец, тренировавший Калитова в ФК «Одесса», так охарактеризовал бывшего подопечного: «Помню Калитова цепким, очень целеустремленным и боевитым игроком. Дисциплина на высшем уровне. Пусть мы его наигрывали в защите — в центре и на фланге, он способен выполнять и функции опорного».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Украинской Премьер-лиги

Футболисты Украины
Игроки ФК «Одесса»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Реал Фарма»
Игроки ФК «Нива» Винница